Södra Slätskär kan syfta på följande platser:

Åland 

 Södra Slätskär (Kökar, Åland), skär, 
 Södra Slätskär (Kumlinge, Åland), ö,